Ровенько́вская и Свердло́вская епархия — епархия Русской православной церкви на территории Антрацитовского, Краснодонского, Лутугинского, Свердловского и прилежащих городов областного подчинения на юге Луганской области Украины.

История 
24 ноября 2009 года решением Священного синода Украинской православной церкви учреждено Ровеньковское викариатство Луганской епархии.

5 января 2013 года была образована самостоятельная Ровеньковская епархия путём выделения из состава Луганской в пределах Антрацитовского, Краснодонского, Лутугинского и Свердловского районов и прилежащих городов областного подчинения Луганской области.

Конфликт на юго-востоке Украины, начавшийся в 2014 году, затронул и Ровеньковскую епархию.

13 октября 2022 года Ровеньковская епархия была принята в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода Русской православной церкви.

Епископы 
 Ровеньковское викариатство Луганской епархии
 Владимир (Орачёв) (24 ноября 2009 — 23 декабря 2010)
 Никодим (Барановский) (20 июля 2012 — 5 января 2013)

 Ровеньковская епархия
 Пантелеимон (Поворознюк) (5 января 2013 — 17 августа 2021)
 Аркадий (Таранов) (с 17 августа 2021)

Благочиннические округа 
По состоянию на декабрь 2022 года:
 Антрацитовский
 Должанский
 Краснодонский
 Краснолучский
 Лутугинский
 Михайловский
 Новосветловский
 Петровский
 Ровеньковский

Примечания

Ссылки 
 Ровеньковская епархия // Открытая православная энциклопедия «Древо»

 
Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2013 году
Ровеньки
Появились в 2013 году на Украине
2010-е годы в Луганской области
2013 год в религии